Jméno a příjmení Miroslav Kopřiva má více nositelů:

 Miroslav Kopřiva (architekt) – český architekt, autor mmj. nové radnice ve Veselí nad Moravou
 Miroslav Kopřiva (lední hokejista) (* 1983) – český hokejový brankář
 Miroslav Kopřiva (lékař) – český lékař, ftizeolog
 Miroslav Kopřiva (1924) – strojní inženýr
 Miroslav Kopřiva (1953) – elektroinženýr